Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1988.

EM-Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 1) 
In der Vorrunde trat Italien gegen Dänemark, Deutschland und Spanien an.
Nach dem Unentschieden gegen Deutschland und zwei Siegen in den anderen Gruppenspielen gegen Spanien und Dänemark belegte Italien wegen des schlechteren Torverhältnisses den zweiten Platz in der Gruppe 1 der Vorrunde hinter Deutschland als Gruppensieger.

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Halbfinale 
Im Halbfinale schied die italienische Mannschaft gegen den Sieger der Gruppe 2, die UdSSR, aus.

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6. 
 
 

Italien
1988